Maid steht für:

 eine Magd, siehe Mädchen #Wortgeschichte
 Maid (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2021)

MAID steht als Abkürzung für
 MAID, Massive Array of Idle Disks, Festplatten-Array
 mobile advertising identifier, eine Identifikationsnummer zur pseudonymen Erkennung von mobilen Geräten in der Online-Werbung

Siehe auch:

 Majd (Begriffsklärung)
 Meid (Begriffsklärung)